Gulou  är det kinesiska ordet för "trumtorn" kan bland annat syfta på följande byggnader och platser i Kina:

Trum- och klocktornen i Peking –
Trumtornet i Xi'an
Gulou, Fuzhou – ett stadsdistrikt i Fuzhou i Fujian-provinsen
Gulou, Kaifeng – ett stadsdistrikt i Kaifeng i Henan-provinsen
Gulou, Nanjing – stadsdistrikt i Nanjing i Jiangsu-provinsen
Gulou, Xuzhou – ett stadsdistrikt i Xuzhou i Jiangsu-provinsen
Gulou (socken i Kina, Shandong)
Gulou (köping i Kina, Sichuan)
Gulou (sockenhuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,40, long 122,36)
Gulou (häradshuvudort i Kina, Beijing Shi, lat 40,37, long 116,83)
Gulou (sockenhuvudort i Kina, Tianjin Shi, lat 39,14, long 117,18)
Gulou (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,18, long 106,17)

WP:Projekt Kina